Элишка Бржезинова (; родилась , ) — чешская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Девятикратная чемпионка Чехии (2012, 2014—2016, 2018—2022), участница чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр (2022).

Биография 
Элишка Бржезинова родилась 19 февраля 1996 года в Брно, Чешская Республика. Её родителями являются Эдита и Рудольф Бржезина, тренеры по фигурному катанию. Элишка является младшей сестрой известного фигуриста Михала Бржезины.

Карьера 
Бржезинова начала кататься на коньках в 2002 году. Она дебютировала в юниорской серии Гран-при в 2010 году. В сезоне 2011/2012 она стала чемпионкой Чехии и отправилась на чемпионаты Европы и мира, но не сумела преодолеть там предварительный раунд.

В сезоне 2012/2013 Бржезинова опустилась на четвертое место в национальном рейтинге и заняла 30-е место в Загребе на чемпионате Европы 2013 года, не попав в произвольную программу. Она перенесла операцию на лодыжке в мае 2013 года. Ее тренировал Карел Файфр до конца сезона, а затем Иван Резек и ее отец (начиная с лета 2013 года).

В сезоне 2013/2014 Бржезинова завоевала свой второй национальный титул и вышла в произвольную программу на чемпионате Европы 2014 года в Будапеште, где заняла 15-е место. Затем она квалифицировалась в произвольную программу на чемпионате мира 2014 года в Сайтаме и заняла 18-е место.

Бржезинова дебютировала на взрослой серии Гран-при в сезоне 2014/2015 на Trophée Eric Bompard. Затем она выиграла чемпионат Чехии по фигурному катанию в третий раз. Бржезинова стала 15-й на чемпионате Европы 2015 года в Стокгольме.

На Олимпиаде в Пекине после короткой программы Sweet Dreams (Are Made of This) Элишка заняла 12 место с результатом 64,31 балла. В произвольной программе спортсменка стала 21-й с результатом 111,10 балла и заняла 20 место по итогам двух программ с общим баллом 175,41.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Элишка Бржезинова в Tracings.net

Родившиеся в 1996 году
Википедия:Биографии современников
Фигуристы Чехии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года